«Руска Хата» — журнал
 «Руска Хата» — альманах